The Football League 1893–94 var den sjette sæson af The Football League og dermed også det sjette engelske mesterskab i fodbold. Ligaen var siden sidste sæson blevet udvidet fra 28 til 31 hold, hvorved Second Division blev udvidet fra 12 til 15 hold.

Ligaen blev vundet af Aston Villa FC, som dermed vandt ligaen og det engelske fodboldmesterskab for første gang.

Resultater

First Division

Op- og nedrykning 

De tre hold, der sluttede på placeringerne 12-14 i First Division, spillede testkampe mod holdene, der sluttede som nr. 1-3 i Second Division.

De tre vinderhold blev valgt til First Division 1894-95, mens de tre tabere blev rykket ned i Second Division til den efterfølgende sæson.

Second Division 
Sæsonen 1893-94 var den anden i Second Division. Divisionen var siden den første sæson blevet udvidet fra 12 til 15 hold. To hold hade forladt ligaen, Accrington og Bootle. Til gengæld var fem nye hold blevet optaget i ligaen:
 Liverpool, der i 1892-93 havde vundet Lancashire League.
 Middlesbrough Ironopolis og Newcastle United, der i 1892-93 var sluttet som nr. 1 og 2 i Northern League.
 Rotherham Town, der i 1892-93 havde vundet Midland League.
 Woolwich Arsenal, der ikke havde spillet ligafodbold tidligere, men som bl.a. havde vundet Kent Senior Cup og London Charity Cup i 1889-90 samt London Senior Cup i 1890-91.
Derudover havde Ardwick skiftet navn til Manchester City.

Woolwich Arsenal blev den første klub fra Sydengland i The Football League.

Hold

Kilder / eksterne henvisninger 
 RSSSF – England 1893-94

Noter 

Sæsoner i The Football League
Fodbold i 1893
Fodbold i 1894